Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1907 war ein Tenniswettbewerb in London.

May Sutton holte sich mit einem Sieg über die Vorjahressiegerin Dorothea Douglass ihren zweiten und letzten Wimbledon-Titel.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 267.

Dameneinzel
1907